Il gruppo del retzian è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del retzian 
 Retzian-(Ce)
 Retzian-(La)

Note 

Retzian